Station Siechnice is een spoorwegstation in de Poolse plaats Siechnice.

Siechnice